

Geografia
 Coker – città dell'Alabama, Stati Uniti
 Coker – città fantasma del Texas, Stati Uniti
 West Coker – villaggio e parrocchia civile della contea del Somerset, Inghilterra

Persone
 Cheo Hodari Coker (1972) – sceneggiatore, produttore cinematografico e critico musicale statunitense
 John Coker (1971) – ex cestista statunitense
 Nigel Reo-Coker (1984) – ex calciatore inglese
 Robert Francis Coker (...) – astronomo statunitense
 Ruth Coker Burks (1959) – attivista statunitense
 Trevor Coker (1949-1981) – canottiere neozelandese
 Troy Coker (1965) – ex rugbista a 15 australiano